Pryvit – polski, lokalny dziennik z Wrocławia, skierowany do ukraińskiej społeczności w tym mieście, wydawany od 20 października 2017 roku przez wydawnictwo Agora.

Przypisy 

Czasopisma w języku ukraińskim
Czasopisma wydawane od 2017
Dzienniki wydawane we Wrocławiu